Habiba (single) - lied van Boef
 Habiba Djahnine - Algarijns filmproducent
 Habiba Ghribi - Tunesisch atlete
 Habiba van Valencia - Andalusisch geleerde
 Habiba bint Jahsh - een begeleider van de profeet Mohammad
 Habiba Mohamed Ahmed Alymohmed - Egyptisch squashspeler
 Habiba Zehi Ben Romdhane - Tunesisch minister
 Habiba Bouhamed Chaabouni - Tunesisch geneticus
 Habiba Dembélé - journalist uit Ivoorkust
 Habiba Nosheen - Pakistaans-Canadees journalist
 Habiba Ahmed Abd Elaziz Ramadan - Egyptisch journalist en activist
 Habiba Sarobi - Afghaans arts en politicus

 Inga Habiba - Pools zanger en songwriter